Wapen van Sloten (Friesland), voor het wapen van de Friese plaats Sloten
 Wapen van Sloten (Noord-Holland), voor het wapen van het voormalige Noord-Hollandse dorp Sloten